Stati Uniti d'America
 New Cambria – città della Contea di Saline, Kansas
 New Cambria – città della Contea di Macon, Missouri